Jan Skotnicki (1569-1621) – kasztelan połaniecki, rotmistrz, właściciel wyższego zamku w Odrzykoniu, koło Krosna, pierwowzór Rejenta Milczka.
 Jan Skotnicki (1876-1968) – polski malarz, artysta plastyk, działacz polityczny.
 Jan Skotnicki (1933-2013) – polski reżyser teatralny i filmowy, aktor.
 Jan Skotnicki (1941–2021) – polski historyk boksu.

Zobacz też

Przypisy